Rybník est un toponyme qui peut désigner :

Rybník, une commune du district de Revúca, dans la région de Banská Bystrica ;
 Rybník, une commune du district de Levice, dans la région de Nitra.

Rybník, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Rybník, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Voir aussi 
 Rybnik, ville de Pologne, chef-lieu du powiat de Rybnik.

Homonymie de localités en  Tchéquie